Cahokia steht für: 

 Cahokia, prähistorische indianische Stadt im heutigen Illinois
 Cahokia (Illinois), moderne Stadt in Illinois
 Cahokia (Volk), ausgestorbener Indianerstamm